Яна Новотна була чинною чемпіонкою, але завершила кар'єру раніше того року. 

Марі П'єрс виграла титул, у фіналі перемігши співвітчизницю Сандрін Тестю з рахунком 7–6(7–2), 6–1.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина 

| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= П Шнідер
| RD2-score06-1=2
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3= 
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= С Талая
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=1
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= Б Швартц
| RD2-score08-1=6| RD2-score08-2=6| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= М П'єрс
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= І Спирля
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3=3
| RD3-seed03=4
| RD3-team03=

Нижня половина 
{{Теніс16 3
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3=Чвертьфінали
| RD4=Півфінали

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= С Тестю
| RD1-score01-1=7| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Б Ріттнер
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03= 
| RD1-team03=
| RD1-score03-1=0
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= С Клейнова
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= А Суґіяма
| RD1-score05-1=3
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= А Гопманс
| RD1-score06-1=6| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= А Губер
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= А-Г Сідо
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= С Фаріна-Елія
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=0
| RD1-score11-3=r
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= С Пітковскі
| RD1-score12-1=6| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=Q
| RD1-team13= Д Хладкова
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= П Вартуш
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=5
| RD2-team01= С Тестю
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02=Q
| RD2-team02= С Клейнова
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= А Гопманс
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Н Тозья
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 
| RD2-seed05= 
| RD2-team05= А-Г Сідо
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=4
| RD2-score05-3=1
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= С Пітковскі
| RD2-score06-1=4
| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3=6| RD2-seed07=Q
| RD2-team07=
| RD2-score4-1=5
| RD2-score4-2=79| RD2-score4-3=6| RD3-seed1= 
| RD3-team1=
| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=6| RD1-score5-3= 
| RD1-seed6=WC
| RD1-team6= Сібіль Баммер
| RD1-score6-1=1
| RD1-score6-2=4
| RD1-score6-3= 
| RD1-seed7= 
| RD1-team7= Єлена Костанич
| RD1-score7-1=62
| RD1-score7-2=3
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8= Єлена Докич| RD1-score8-1=77| RD1-score8-2=6| RD1-score8-3= 
| RD2-seed1=6
| RD2-team1= Ріта Гранде| RD2-score1-1=6| RD2-score1-2=7'''
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=WC
| RD2-team2= Маріон Маруска
| RD2-score2-1=2
| RD2-score2-2=5
| RD2-score2-3= 
| RD2-seed3= 
| RD2-team3={{nowrap| Аманда Гопманс}}
| RD2-score3-1=4
| RD2-score3-2=6| RD2-score3-3=6| RD2-seed4=2
| RD2-team4= Єлена Докич
| RD2-score4-1=6'''
| RD2-score4-2=3
| RD2-score4-3=3
| RD3-seed1=6
| RD3-team1= Ріта Гранде
| RD3-score1-1=3
| RD3-score1-2=4
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 
| RD3-team2=

Посилання 
 ITF singles results page 

Generali Ladies Linz, одиночний розряд
Linz Open